Mansell ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Mansell (* 2005), australischer Automobilrennfahrer 
 Clint Mansell (* 1963), britischer Komponist
 Francis Mansell (1579–1665), englischer Theologe und Hochschullehrer
 Greg Mansell (* 1987), britischer Rennfahrer
 Henry Joseph Mansell (* 1937), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Hartford
 John Mansell († 1265), englischer Beamter und Diplomat, siehe John Mansel

 Nigel Mansell (* 1953), britischer Automobilrennfahrer
 Leo Mansell (* 1985), britischer Automobilrennfahrer
 Robert Mansell (um 1570–1652), englischer Militär, Politiker und Unternehmer
 Scott Mansell (* 1985), britischer Automobilrennfahrer

Siehe auch: 
 Mansel